Elitserien 2011/2012 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för damer 2011/2012
Elitserien i handboll för herrar 2011/2012
Elitserien i handboll för damer 2011/2012
Elitserien i innebandy för damer 2011/2012
Elitserien i bandy 2011/2012
Elitserien i ishockey 2011/2012
Elitserien i volleyboll för herrar 2011/2012
Elitserien i volleyboll för damer 2011/2012